Den griechischen Name Hegesiboulos (Έγεσίβολος) tragen:

 ein attischer Töpfer: Hegesiboulos I (Töpfer) (um 500 v. Chr.)
 ein attischer Töpfer: Hegesiboulos II (Töpfer) (um 460 v. Chr.)